Újfalvy von Mezőkövesd ist der Familienname folgender Personen:

 Károly Újfalvy von Mezőkövesd (1842–1904), ungarischer Linguist, Ethnograph und Forschungsreisender
 Krisztina Újfalvy von Mezőkövesd (1761–1818), ungarische Schriftstellerin